Митрополи́т   Гера́сим
Митрополит Киевский
Митрополит   Зугдидский и Цаишский